Het WTA-tennistoernooi van Charleston (officieel Family Circle Cup) van 2008 vond plaats van 14 tot en met 20 april 2008 in de Amerikaanse stad Charleston. Het was de 36e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een groene gravel-ondergrond.

Enkelspel 
Titelverdedigster Jelena Janković was als eerste geplaatst. Zij bereikte de kwartfinale, waarin zij haar meerdere moest erkennen in Vera Zvonarjova.

Het vijfde reekshoofd Serena Williams uit de Verenigde Staten won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als negende geplaatste Russin Vera Zvonarjova in drie sets. Williams wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Charleston op haar naam te schrijven. Het was haar 31e WTA-titel, de derde van 2008.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek was nummer zestien op de plaatsingslijst. Zij strandde al in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Titelhoudsters Yan Zi en Zheng Jie waren hun titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Liezel Huber, bereikte de halve finale. Daarin werden zij geklopt door Gallovits/Havartsova.

Het als tweede geplaatste duo Katarina Srebotnik en Ai Sugiyama won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Edina Gallovits en Volha Havartsova in twee sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. De Sloveense Srebotnik had daarnaast vijftien dubbelspeltitels met andere partners; de Japanse Sugiyama 33.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek en haar Amerikaanse partner Jill Craybas kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
 Toernooischema WTA

Charleston 2008
Charleston